Broms kan avse:

 Broms – en anordning för att minska en kropps hastighet eller hindra den att röra sig.
 Broms (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Broms (udde i Antarktis) – udde i Västantarktis
 Broms skola – en privatskola på Östermalm i Stockholm
 Bromsmedicin – mediciner som vid en virusinfektion bromsar virusets replikation
 Bromsar – en familj av insekter